Vox Maris (lat. „Stimme des Meeres“) steht für:

 Vox Maris, Orgel in Yeosu, Korea
 Vox Maris (Enescu), sinfonische Dichtung von George Enescu